Gynt ist Name oder Namensbestandteil von

 Greta Gynt (geborene Margrethe Woxholt 1916–2000), britische Tänzerin und Filmschauspielerin